Николай Струков:

 Струков, Николай Андреевич (1921—2010) — советский учёный-экономист.
 Струков, Николай Дмитриевич (1859 — после 1926) — российский архитектор, автор Доходного дома А. И. Титова в Москве.